Hiawatha Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hiawatha Township (Kansas)
 Hiawatha Township (Michigan)